Hyperion (), Sohn des Uranos (Himmel) und der Gaia (Erde), ist in der griechischen Mythologie einer der Titanen. Er war der Titan des Lichtes.

Mythen 
Seine Schwester und Gemahlin war die Titanin Theia, auch Euryphaessa (die weithin Leuchtende) oder Aithra (die Strahlende) genannt. Mit ihr zeugte er den Sonnengott Helios, die Mondgöttin Selene und die Göttin der Morgenröte, Eos. Helios wiederum trug bereits bei Homer ebenfalls den Beinamen Hyperion; hier verschmelzen die Überlieferungen, weshalb man auch in seiner Mutter die Mondgöttin und in seinem Vater den Sonnengott selbst sehen kann.

Der antike Geschichtsschreiber Diodor nennt außer der (von Hesiod hergeleiteten) Genealogie auch eine Variante, in welcher die Gattin des Hyperion Basileia (Königin) oder Méter megále (große Mutter) heißt. Aus Neid auf den Kindersegen des Geschwisterpaares verschworen sich die anderen Titanen, warfen Hyperion in den Tartaros, warfen Helios in den Fluss Eridanos. Später entwischte Hyperion aus dem Tartaros und rächte sich an den anderen Titanen, indem er ihre sterblichen Kinder gnadenlos erschlug.

In einer anderen Deutung der Titanengeschichte Hesiods durch Diodor war Hyperion der Sohn eines Kureten und der Titaia; als erster Astronom wurde er später Vater von Sonne und Mond genannt.

Als seine Mutter Gaia ihnen den Auftrag gab, Uranos zu entmannen, hielt er mit seinen Brüdern Krios, Koios und Iapetos ihren Vater fest. Kronos entmannte ihn dann mit einer Sichel. Interpretationsansätze nehmen an, dass Hyperion den Vater im Osten festhielt und somit zum Titan des Osten bzw. zum Titan des östlichen Himmels wurde. Demnach bildeten er und seine Brüder die vier Säulen der Erde.
Nach der Niederlage in der Titanomachie wurde er in den Tartaros verbannt.

Nach einer weiteren Sage war Hyperion wütend, dass die Titanen erst später auf die Welt gekommen waren. Deshalb warf er Tartaros in einen Teil der Unterwelt, der so tief war, dass man ihn nach Tartaros benannte.

Stammbaum der Titanen

Namensträger 
Nach Hyperion wurden unter anderem ein Saturnmond und der höchste bekannte Baum der Erde benannt.

Literatur

Einzelnachweise 

Titan (Mythologie)
Männliche Gottheit